PRL — аббревиатура. Может означать:
 PRL — гормон пролактин;
 PRL — Physical Review Letters, научный журнал Американского Физического Общества;
 PRL — Polo Ralph Lauren, производитель одежды, аксессуаров, парфюмерии и предметов роскоши;
 PRL — Polska Rzeczpospolita Ludowa, Польская Народная Республика
 PRL — Preferred Roaming List — база данных, используемая для роуминга в мобильных телефонах CDMA
 PRL — Professional Resources Limited Дочерняя компания группы HALLIBURTON, основанная в 1983 году и зарегистрированная на Бермудах